Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2001 war die zwölfte Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 14. bis 22. Juli 2001 in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt.

Weltmeister wurde der Finne Mika Immonen durch einen 17:10-Sieg im Finale gegen den Deutschen Ralf Souquet.
Titelverteidiger Chao Fong-Pang schied in der Runde der letzten 64 gegen den Engländer Anthony Ginn aus.

Modus 
Die 128 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System gespielt wurde.

Vorrunde 
Die folgenden 64 Spieler schieden in der Gruppenphase aus:

Finalrunde

Weblinks 
 WPA World Pool Championship 2001 auf azbilliards.com

Quellen 

2001
Poolbillardveranstaltung 2001
Billardturnier in Cardiff